Khénémet-néfer-hedjet (ẖnm.t nfr-ḥḏ.t, « Unie à la couronne blanche ») est un nom et également un titre utilisé par des reines du Moyen Empire. Il reste en usage de la  à la . C'est aussi un prénom féminin.

Utilisation 

Comme nom

  Oueret, fut une des épouses de .
  Khered, (ou Oueret ) fut une des épouses de . Elle est mentionnée sur deux des statues de son mari, aujourd'hui situées au British Museum et au Musée égyptien du Caire. 
 , fut une des épouses d'. Le nom de cette reine n'est connu que d'un vase rituel qui a servi lors de son enterrement dans sa pyramide de Dahshour.
 Khénémet-néfer-hedjet-Oueret, fille d', mentionnée sur un sceau avec son père, peut-être la même personne que  Oueret.

Comme titre

  : Aat, Hetepti (mère d'), Khenemet et Itaouaret (filles d', femmes possibles de ), Neferthenout (femme de ), inconnue (fille de , femme de ).
  : Ineni (femme d'Aÿ ), Noubhetepti (femme d'Aoutibrê Hor), Noubkhaes (femme de Sobekhotep  ou Sobekhotep ), Senebhenas (femme de Sobekhotep ).
  : Montouhotep (femme de Djéhouty), Sobekemsaf (femme d'Sekhemrê-Oupmaât Antef-Âa).
  : Hatchepsout et une inconnue.

Notes et références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité